1. FC Lokomotive Leipzig este un club de fotbal German care evoluează în NOFV-Oberliga Süd. Clubul are baza la Leipzig, în Saxonia. Înaintea Primului război mondial a fost unul dintre cele mai bune cluburi de fotbal, câștigând de trei ori Campionatul German de fotbal al cărei prim campion a fost.Clubul în vremea aceea a purtat numele de VfB Leipzig. Clubul a fost lichidat în anul 2004 iar suporterii au reformat clubul sub denumirea de 1. FC Lokomotive Leipzig e.V..

Lotul sezonului 2009-2010

Antrenori 
BSG Leipzig-Ost
 Rudolf Walseck (1951 - 1952)
 Otto Winter (1952 - 1954)
 Arthur Fischer (1953 - 1954)

SC Rotation Leipzig
 Heinz Krügel (1954 - 1956)
 Werner Welzel (1956 - 1959)
 Martin Brunnert (1959 - 1960)
 Martin Schwendler (1961 - 1963)

SC Leipzig
 Rudolf Krause (1963 - 1965)
 Günter Konzack (1965 - 1966)

1 FC Lok Leipzig
 Hans Studener (1966 - 1969)
 Kurt Holke (1969 - 1971)
 Horst Scherbaum (1971 - 1976)
 Manfred Pfeifer (1976 - 1978)
 Heinz Joerk (1978 - 1979)
 Harro Miller (1979 - 1985)
 Hans-Ulrich "Uli" Thomale (1985 - februarie 1990)
 Gunter Böhme (februarie 1990 - 27 mai 1991)

VfB Leipzig
 Jürgen Sundermann (28 mai 1991 - 30 iunie 1993)
 Bernd Stange (1 iulie 1993 - 21 februarie 1994)
 Jürgen Sundermann (22 februarie 1994 - 8 aprilie 1994)
 Damian Halata (9 aprilie 1994 - 30 iunie 1994)
 Tony Woodcock (1 iulie 1994 - 30 octombrie 1994)
 august "Gustl" Starek (31 octombrie 1994 - 30 mai 1996)
 Damian Halata (1 iunie 1996 - 30 iunie 1996)
 Sigfried "Siggi" Held (1 iulie 1996 - 7 octombrie 1997)
 Damian Halata (8 octombrie 1997 - 30 iunie 1998)
 Hans-Ulrich "Uli" Thomale (1 iulie 1998 - 28 martie 1999)
 Dragoslav Stepanović (29 martie 1999 - 29 august 1999)
 Joachim Steffens (30 august 1999 - 22 iulie 2001)
 Hans-Jürgen "Dixie" Dörner (23 iulie 2001 - 26 martie 2003)
 Detlef Schößler (27 martie 2003 - 3 iunie 2003)
 Hermann Andreev (24 iunie 2003 - 19 martie 2004)
 Michael Breitkopf and Jörg Engelmann (20 martie 2004 - 22 aprilie 2004)
 Mike Sadlo (23 aprilie 2004 - 30 iunie 2004) - Antrenor jucător

1 FC Lok Leipzig
 Rainer Lisiewicz (1 iulie 2004 - 12 mai 2009)
 Jörg Seydler (12 mai 2009 - 29 noiembrie 2009)
 Uwe Trommer (29 noiembrie 2009 - 30 iunie 2010) - interimar
 Joachim Steffens (1 iulie 2010 – 7 iunie 2011)
 Mike Sadlo (7 iunie 2011 – 7 decembrie 2011)
 Willi Kronhardt (3 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012)
 Marco Rose (1 iulie 2012 – 30 iunie 2013)
 Carsten Hänsel (iulie 2013 – octombrie 2013)
 Heiko Scholz (din 8 octombrie 2013)

Palmares 
Bundesliga  (4)
Campion : 1903, 1904, 1906, 1913
Vice-campion : 1911, 1914

Cupa Germaniei (1)
Câștigător : 1936

Lokomotive Leipzig în Competițiile Europene

Legături externe 
Site-ul oficial
The Abseits Guide to German Soccer

Cluburi germane de fotbal
Sport în Leipzig